Mansikaskari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mansikaskari (ö, lat 61,71, long 21,39), Satakunta, Björneborg, 
 Mansikaskari (ö, lat 61,73, long 21,56), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar